Giovanni Battista Benedetti – architetto italiano del XIX secolo
Giovanni Battista Benedetti (n. 1897) – magistrato italiano
Giovanni Battista Benedetti (1530-1590) – matematico italiano

Pagine correlate 
Giovanni Benedetti